Mandela puede referirse a:
 Mandela, una localidad italiana de la provincia de Roma.
 Nelson Mandela, primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente.